An American Prayer е студиен албум на рок групата The Doors. През 1978 г., седем години след смъртта на Джим Морисън и пет години след разпадането на групата, останалите членове Рей Манзарек, Роби Кригър и Джон Дензмор се събират и записват музика по поетичните рецитации на Морисън, записани през 1970 г. В албума като колаж са използвани и други записи на групата, като например диалога от филма на Морисън HWY и откъси от джем сешъни. Поезията на Морисън често е считана за прекалено нецензурна, за да се използва през 60-те.

Албумът получава смесени оценки и все още се счита за необичаен. Достига 54-то място в класацията на Билборд през 1978 г. В днешно време е получил платинен сертификат в САЩ, както и повечето албуми на групата.

Съдържание 
Поемите, текстовете и историите са написани от Джим Морисън; музика – Рей Манзарек, Роби Кригър и Джон Дензмор.

Оригинално издание

Ремастерирано издание от 1995

Състав

The Doors 
 Джим Морисън – вокал, говор (записан през 1970)
 Роби Кригър – китара (записан през 1978)
 Рей Манзарек – клавишни, бас (записан през 1978)
 Джон Дензмор – барабани (записан през 1978)

Други изпълнители 
 Рейнол Андино – перкусия
 Боб Глоуб – бас в Albinoni – Adagio
 Джери Шеф – бас

Източници

Външни препратки 
 An American Prayer в AllMusic
 An American Prayer в Discogs

Албуми на Дорс
Музикални албуми от 1978 година